Запсільська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Запсільська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район
 Запсільська сільська рада — Сумська область, Краснопільський район